Handzlik ist der Familienname folgender Personen:

 Małgorzata Handzlik (* 1965), polnische Politikerin
 Mariusz Handzlik (1965–2010), polnischer Diplomat

Siehe auch:
 Hanzlik
 Hanslik
 Hanslick